== L ==

 

== M ==

== N ==

 

== O ==

 

Râuri din România
Liste legate de România